Operation Flashpoint bezeichnet:
 eine militärische Operation im Zweiten Weltkrieg, siehe Operation Flashpoint (1945)
 eine Computerspielreihe, siehe Operation Flashpoint (Computerspiel)